Plan Guadalhorce puede hacer referencia a:

 Plan Guadalhorce o Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción, de 1926;
 Plan Guadalhorce o Plan General de Reconstrucción y Reformas Urgentes, de 1949;
 Plan Guadalhorce o Plan Coordinado de Obras de la zona de nuevos regadíos del Guadalhorce, de 1956.